Wittig-Umlagerung steht für:

 1,2-Wittig-Umlagerung
 2,3-Wittig-Umlagerung